Елизаровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Елизаровская волость (Переславский уезд) — в составе Владимирской губернии, Переславский уезд
 Елизаровская волость (Горбатовский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Горбатовский уезд
 Елизаровская волость (Берёзовский уезд) — в составе Тобольской губернии, Берёзовский уезд